CLIX steht für:
 CLIX (Betriebssystem), unixoides Betriebssystem von Intergraph
 Canonical LMNL in XML
 römische Zahlzeichen für 159

CLiX steht für:
 Constraint Language in XML

Clix steht für:
 Hyundai Clix, koreanisches Konzeptfahrzeug von 2001

clix steht für:
 iriver clix, Portable Media Player von iriver

Abkürzung